Dionysius de Areopagiet, een heilige
Dionysius van Parijs, een heilige, waar vele plaatsnamen naar zijn vernoemd, zoals:

Saint-Denis (Réunion), de hoofdstad van het eiland Réunion
Saint-Denis (Valle d'Aosta), een gemeente in Italië
Saint-Denis (Namen), een deelgemeente van La Bruyère in de provincie Namen
Saint-Denis (Henegouwen), een deelgemeente van Bergen in Henegouwen
Kathedraal van Saint-Denis, een kerk in Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) (eens tevens abdij)

Saint-Denis (Seine-Saint-Denis)
Saint-Denis (Aude)
Saint-Denis (Gard)

ook